Ernesto Palacio puede referirse a:

 Ernesto Palacio (1900-1979), escritor e intelectual nacionalista argentino;
 Ernesto Palacio (n. 1946), tenor lírico peruano.